Le nom Roudaire peut faire référence à :
 Gilbert Roudaire, 1813-1852, missionnaire français ;
 François Élie Roudaire, 1836-1885, officier et géographe français.